Szrek — 

 wuchtebum, śryk (niem. der Schreck - straszydło, przestrach) - okuty z obu końców, długi, ciężki, mocny drąg do spychania statków rzecznych z mielizny przez unoszenie burty;

 żerdź lub kłoda, przeważnie brzozowa, służąca do kierowania jednorzędową tratwą<?>;

 rozpora nie dopuszczająca, aby zacumowany pomost pływający zbytnio zbliżył się do brzegu.

Zobacz też 
 Šrek – starorzecze Morawy na Słowacji
 Shrek – amerykański film animowany z 2001 roku

Przypisy 

Żegluga śródlądowa